W 2013 roku odbył się 91 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się tradycyjnie zwycięzcy Premier League – Manchester United i Pucharu Anglii – Wigan Athletic. Zwycięzcę wyłonił mecz na Wembley w Londynie. Po raz pierwszy od 1980 roku o Tarczę zagrał zespół z Championship. W tymże meczu zadebiutowała na angielskich boiskach technologia Goal-line.

Mecz zakończył się zwycięstwem Manchesteru United, który zdobył to trofeum po raz 20. Obydwa gole dla Czerwonych Diabłów strzelił Robin van Persie. To także pierwsze trofeum w karierze dla managera United Davida Moyesa.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Puchar Anglii w piłce nożnej (2012/2013)
 Premier League (2012/2013)

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
2013